G95 ou G.95 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute nationale G95, une autoroute chinoise, septième périphérique de Pekin ;
 Autres affections de la moelle épinière, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fiat G.95, un projet d'avion de reconnaissance et de bombardement italien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres